Graun ist der Familienname folgender Personen:
 Gebrüder Graun, drei deutsche Komponisten des 18. Jahrhunderts
 Carl Heinrich Graun (1704–1759), deutscher Komponist und Sänger
 Johann Gottlieb Graun (1703–1771), deutscher Komponist und Violinist
 August Friedrich Graun (1698/99–1765), deutscher Kantor und Komponist
 Caspar Heinrich Graun (1659–1710), deutscher lutherischer Theologe und Historiker
 Elisabeth Graun (1761–1835), Schriftstellerin und Salonière, in erster Ehe Schwiegertochter von Carl Heinrich Graun

Graun bezeichnet außerdem:
 eine Gemeinde in Südtirol, siehe Graun im Vinschgau
 eine Fraktion der Gemeinde Graun im Vinschgau, siehe Graun (Graun im Vinschgau)
 eine Fraktion der Gemeinde Kurtatsch in Südtirol, siehe Graun (Kurtatsch)